Annette Schwarz (26 de março de 1984) é uma atriz e diretora de filmes pornográficos da Alemanha. Annette Schwarz era adepta a várias cenas de bukkake, sexo pesado, engolindo espermas, bebendo e tomando banho de urina.

Filmografía 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
2002
 Sperma-Dschungel

2003
 Arschgefickt & vollgespritzt
 Für einen Mund voll Sperma
 Gierige Sperma Schlampen
 Große Sperma Check, Der
 Hallo, ich soll hier schlucken?
 Komm rein und spritz ab!
 Piss & Sperma Biester
 Piss & Sperma Freundinnen
 Piss und Sperma Gewitter
 Schluck du Schlampe!
 Schwester! Ich muss abspritzen!!
 Spermafalle, Die
 Sperma-Kränzchen
 Spermaschleuder, Die
 Sperma Service
 Sperma Überraschung

2004
 Auf die Knie und schluck!
 Blond & geil sucht dich!
 Cissies Sperma Galerie
 Nicht zicken, ficken!
 Noch mehr schlucken!
 Schluckilein
 Sperma Eskapaden
 Sperma-Hexe, Die
 Sperma-Küken, Das

2005
 Abgefickt und rein gespritzt!
 Absolut Sperma
 Baker's Dozen 8
 Fuck Dolls 7
 My Daughter's Fucking Blackzilla 7
 Schreib und schluck
 Sperma Politesse
 Sperma Rakete, Die

2006
 Almost Virgins 3	
 Arschgefickt und abgeschluckt
 Bad Bad Blondes
 Baker's Dozen 8
 Best of Blackzilla
 Bezaubernde Tyra
 Barely Legal - Jungle Fever	
 Bitchcraft	
 Chocolate Vanilla Cum Eaters 3	
 Cock Craving Cuties	
 Cumaholics	
 Daddy's Worst Nightmare 5	
 Dark Meat
 The Darkside	
 Dementia 4
 Dirty Dreams 4
 Elastic Assholes 5
 Evilution	
 Evilution 2	
 Filth and Fury	
 Fishnets 4
 Fuck Dolls 7
</td> 		
 Fuck Slaves	
 Fuckin' Foreigners	
 Gang Bang My Face
 Girls Love Girls 2	
 Goo 4 Two 4	
 Gutter Mouths 35	
 Hand to Mouth 4	
 Hannah Goes to Hell	
 Hannah Harper Anthology	
 Home Wreckers	
 I've Been Sodomized	
 Inception	
 Inseminated by 2 Black Men 11	
 Internal Cumbustion 10	
 Interracial Hole Stretchers 6	
 Interracial Sperm Swallowing	
 Mouth 2 Mouth 6	
 Nice Fucking View	
 Fuck Slaves
 Fuckin' Foreigners
 Gang Bang My Face
 Girls Love Girls 2
 Goo 4 Two 4
 The Good, the Bad & the Slutty
 Hand to Mouth 4
 Hannah Goes to Hell
 Hannah Harper Anthology
 Home Wreckers
 The Inception
 Inseminated by 2 Black Men 11
 Internal Cumbustion 10
 Interracial Hole Stretchers 6
 I've Been Sodomized
 Mouth 2 Mouth 6
 My Daughter's Fucking Blackzilla! 7
 Nice Fucking View
 No Cum Dodging Allowed 7
 Nympho 2
 Pop Goes the Weasel
 POV Pervert 7
 Play With Me 2	
 Power Bitches	
 Power Bitches 2	
 Pushed: Catfight #1
 Rectal Intrusion	
 Rocco's Dirty Dreams 4	
 Romantic Rectal Reaming 3	
 Round Butt Sluts 3	
 Rocco: Animal Trainer 22
 Romantic Rectal Reaming 3
 Round Butt Sluts 3
 Sasha Grey Superslut
 Screeched	
 Scurvy Girls 2
 Service Animals 24: The Kandee Man
 Sex Slaves
 Slutty & Sluttier
 A Sperm-Load a Day
 Slutty and Sluttier	
 Sperm Receptacles 2
 S.O.S.: Stretched Out Snatch 6
 Squirters
 The Good the Bad and the Slutty	
 Thumb Suckers	
 Trouble With Girls	
 Violation of Cindy Crawford
 When Cock Is Not Enough
 Zicken... jetzt seid ihr fällig! 2

2007
 10 Monster Mug Shots
 110% Natural 12
 All Alone 2
 Anal Cumsumption 6
 Anal Prostitutes On Video 4
 Anal P.O.V.4
 Annette Schwarz Is Slutwoman
 A Sperm-Load A Day
 Ass for Days 3
 Ass Worship 10
 Barely Legal - Bachelor Party
 Beautiful Anal Divas
 Big Wet Asses 11
 Black Power
 Butt Puppies
 Buttworx Evil Anal 3
 Elastic Assholes 5
 Fashionistas Safado Berlin
 Feeding Frenzy 9
 Fuck Slaves 2
 Gag on This 16
 Girls Will Be Girls
 Girlvana 3
 Give Me Gape 3
 Glamcore
 Grand Theft Anal 10
 Hannah Harper Anthology
 Head Case 2
 I Dig 'Em In Pigtails 3
 Honey Pie
 I Love Black Dick 3
 Jada Fire is Squirtwoman 2
 Jazz Duro's Cheek Freaks 2
 Mike John's Peep Show
 Milk Nymphos
 Minority Rules 2
 Munch Box Nasty Girls 36
 Need For Seed
 Oral Consumption 10
 Own My Ass 2
 Party
 Pink Paradise 2
 Pirate Fetish Machine - Kinky Sex *Berlin
 Racial Tension 2
 Razordolls
 Real Female Orgasms 6
 Registered Nurse
 Semen Sippers 6
 Sexecution 2
 Slutty and Sluttier 3
 Smut Merchant
 Swallow My Squirt 6
 Top Guns 7
 Trans Obsessions
 Violation Of Chelsie Rae
 Whatabooty
 White Wife Black Cock 8
|}

Premiações 

 2008 XRCO Award – Superslut
 2008 AVN Award – Best Group Sex Scene - Video for Fashionistas Safado: Berlin
 2009 AVN Award – Best Oral Sex Scene – Face Fucking Inc. 3

Ligações externas 
 Perfil no iafd
 Interview with Annette Schwarz
 Interview com Sextrends.info, datado em maio de 2006; entrevista em alemão
 Interview at LukeIsBack.com

Atores pornográficos da Alemanha
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos